Клотье (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клотье, Дэн (род. 1976) — бывший профессиональный канадский хоккеист, вратарь.
 Клотье, Уильям (1881—1962) — бывший американский теннисист.
 См. также 
 Клутье